Fort Qu'Appelle (Canada), een plaats in de Canadese provincie Saskatchewan
Fort Qu'Appelle (schip, 1942), een Brits stoomvrachtschip (North Sands) van 7.127 ton